Чёрная ре́чка — распространённый в России топоним. Первоначально — гидроним (уменьшительное от Чёрная река). Такая форма названия стала устойчивой для многих небольших рек на Карельском перешейке и вообще на Северо-Западе России (где оно часто является калькой с ; ср. река Мста). В ряде случаев название перешло на объекты, не являющиеся реками (различные населённые пункты, муниципальный округ, станцию метро).

Название характеризует свойства грунта и воды: речки с тёмным цветом воды берут своё начало, как правило, из торфяных болот.

Санкт-Петербург 
В Санкт-Петербурге самой известной является Чёрная Речка, впадающая в Большую Невку в районе Аптекарского острова. Здесь в 1837 был смертельно ранен на дуэли А. С. Пушкин. В районе расположена одноимённая станция метро.

 Чёрная речка (Красногвардейский и Невский районы) — река, впадавшая в Охту в деревне Малиновка. На некоторых картах XIX века названа Малиновкой. Сейчас протекает под путепроводом между Российским и Индустриальным проспектами, а перед началом улицы Передовиков забрана в трубу.

 Чёрная речка, Чернавка, Сварте-ээ (Красногвардейский район) — правый приток Охты, впадавший в районе Красногвардейской площади. В XVII веке по обеим сторонам реки располагались кварталы шведского города Ниенштедта. В нижнем течении засыпана в 1960-х годах, в верхнем течении сохранилась в районе Большеохтинского кладбища.

 Чёрными раньше также назывались реки Волковка, Екатерингофка, Кузьминка и Смоленка.

В других регионах 
 Название реки Мста в Новгородской области (из древнерусского Мъста) — также значит «чёрная» (из прибалтийско-финского Musta).
 «Чёрная речка» — район города Дубна на правом берегу Волги.

Примечания

Литература 
 Чёрная речка // Мурзаев Эдуард Макарович. Словарь народных географических терминов . : Мысль, 1984. 653 с. С. 436.

Топонимия России
Гидронимы